Ви́ктор Бо́йко:
 Бойко, Виктор Алексеевич (род. 1961) — украинский политик, депутат Киевского областного совета. 
 Бойко, Виктор Григорьевич (1931—2014) — советский государственный и партийный деятель.